Tyllack ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Tyllack (1911–1975), deutscher Bildhauer, vor allem Holzarbeiten und Kirchenkunst
 Thomas Tyllack (* 1954), deutscher Künstler und Kurator